«Волшебный меч: В поисках Камелота» () — американский анимационный фильм в жанре фэнтези, выпущенный кинокомпанией Warner Bros. Animation, в 1998 году. Сюжет основан на романе «The King’s Damosel» Веры Чэпман.

Сюжет мультфильма рассказывает о молодой девушке по имени Кейли, которая хочет стать рыцарем Круглого стола в Камелоте, как её отец сэр Лайнел, о слепом юноше по имени Гаррет, который стал отшельником и хочет чтоб его оставили в покое, и об их приключениях в поисках волшебного меча Экскалибура.

Слоган: «Ruber: An evil knight gives nobility a bad name».

Сюжет 

Кейли хочет стать рыцарем, как её отец Лайнел. Лайнел и другие рыцари Круглого стола едут в Камелот, чтобы провести совет. Однако, один из рыцарей, сэр Руберт, сходит с ума от жажды власти, и пытается захватить меч и трон Короля Артура. Рубер был изгнан, а Лайнел был убит в процессе сопротивления злодею. Во время его похорон Кайли пытается смириться с потерей отца. Десять лет спустя Кайли всё ещё хочет стать рыцарем. На заседании Круглого стола, рыцари говорят о том, что в последнее время всё спокойно, но в это же время, Грифон врывается в Камелот и крадёт меч короля Артура, но, улетая, он роняет его в Запрещённом Лесу. Рыцари поднимают тревогу о пропаже и вдохновлённая Кайли решает пойти на поиски меча, чтобы вернуть его в Камелот. Прежде, чем она успевает сделать это, в её деревню прибывает сэр Рубер, чтобы поработить её с помощью чёрной магии, применив волшебное зелье под названием Acme (которое он «купил у каких-то ведьм»), чтобы объединить его человеческих прихвостней (и куриц) с их собственным оружием, создав механических воинов. После побега Кайли, Грифон возвращается и сообщает Руберу, что меч Экскалибур был потерян. Кайли бежит от преследующих её сообщников Руберта в Запрещённый Лес, где её спасает отшельник по имени Гаррет и его любимый сокол Айден. Кайли рассказывает Гаррету об Экскалибуре, и убеждает его помочь в поисках меча.

Персонажи 
 Кайли (Джессалин Гилсиг), главная героиня мультфильма, девушка проживающая на ферме и мечтающая стать рыцарем, как её отец. Кайли основана на персонаже Линетт () из «The King’s Damosel», которая была расширенным вариантом Линетт из легенды о короле Артуре.
 Андреа Корр озвучивает поющую Кайли.
 Сара Фриман озвучивает Кайли в детстве.
 Гаррет (Кэри Элвес), основной герой мультфильма, слепой отшельник, который в детстве мечтал стать рыцарем, пока не умер отец Кайли. Гаррет является комбинацией двух персонажей из «The King’s Damosel»: переодетого рыцаря Гаррета (из легенды о Артуре) и Луция, слепого жителя пещеры (оригинальный персонаж романа).
 Брайан Уайт озвучивает поющего Гаррета.
 Рубер (Гэри Олдмен), главный антагонист мультфильма, бывший рыцарь Круглого стола, стал безумным из-за жажды власти.
 Девон (Эрик Айдл) и Корнуолл (Дон Риклес), двуглавый дракон. Эти двое терпеть не могут друг друга и имеют трудности с умением летать и изрыгать огонь, в отличие от большинства драконов. Но сумев договориться. обрели обе способности.
 Джулиана (Джейн Сеймур), мать Кайли и вдова сэра Лайнела.
 Селин Дион озвучивала поющую Джулиану.
 Король Артур (Пирс Броснан), легендарный монарх.
 Стив Перри озвучивал поющего Короля Артура.
 Грифон (Бронсон Пинчот), главный подручный Рубера.
 Сэр Лайнел (Гэбриэл Бирн), рыцарь, отец Кайли, был убит в начале мультфильма.
 Мерлин (Джон Гилгуд), легендарный волшебник, друг Короля Артура друг и владелец сокола Айдена.
 Айден (Фрэнк Уэлкер), сокол, который знает путь к Экскалибуру. Сражается с Грифоном за меч.
 Второстепенные персонажи — Джесс Харнелл

Роли дублировали на русский язык 
 Кайли — Ольга Голованова
 Гаррет — Сергей Чекан
 Рубер — Леонид Белозорович
 Девон — Игорь Ясулович
 Корнуолл — Владимир Ферапонтов
 Джулиана — Марина Тарасова
 Король Артур — Валерий Сторожик
 Грифон — Владимир Радченко
 Сэр Лайнел — Владимир Герасимов

Фильм дублирован на студии «Варус-Видео» в 1998 году.
 Перевод: Юрия Кокорева
 Автор синхронного текста и режиссёр: Виктор Смоктий
 Звукооператор: Надежда Наймушина
 Редактор: Валентина Кузнецова
 Директор: Людмила Бронникова

Награды и номинации 
В 1999 году за песню «The Prayer» из этого фильма её авторы (музыка: Кэрол Байер Загер и Дэвид Фостер, слова: Кэрол Байер Загер, Дэвид Фостер, Тони Ренис и Альберто Теста) номинировались на кинопремию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму».

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страничка Кайли на сайте animatedheroines
 
 
 
 

Мультфильмы США в жанре фэнтези
Полнометражные мультфильмы США
Рисованные мультфильмы США 1998 года
Мультфильмы о драконах